Contea di Stewart o Stewart County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:
 Contea di Stewart (Georgia)
 Contea di Stewart (Tennessee)